

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Ciągowice – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Łazy
 Ciągowice – osada leśna w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Łazy

Inne 
 Ciągowice – dawna gromada w woj. katowickim